Antigone ist der Name folgender Personen:

Mythologische Personen:
 Antigone, eine Tochter des Ödipus
 Antigone (Tochter des Eurytion), die Tochter des Eurytion
 Antigone (Tochter des Pheres), eine Tochter des Pheres
 Antigone (Tochter des Laomedon), die Tochter des Laomedon

Historische Personen:
 Antigone von Makedonien (4./3. Jh. v. Chr.), Tochter des Kassander
 Antigone von Epirus († um 295 v. Chr.), Gattin von König Pyrrhos I.

Antigone bzw. Antigonae oder Antigona als Werktitel:
 Antigone (Sophokles), Tragödie von Sophokles
 Antigone (Anouilh), Theaterstück von Jean Anouilh
 Antigone (Brecht), Theaterstück von Bertolt Brecht
 Antigone (Iwan Bunin), Kurzgeschichte von Iwan Bunin
 Antigone (Album), Studioalbum von Heaven Shall Burn
 Antigonae, Oper von Carl Orff
 Antigone (Honegger), Oper von Arthur Honegger
 Antigone oder Die Stadt, Oper von Georg Katzer
 Antigona (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi
 Antigona (Myslivecek), Oper von Josef Mysliveček
 Antigone (Opitz), Übersetzung der Tragödie von Sophokles
 Antigone (von Düffel), Theaterstück von John von Düffel

Antigone steht ferner für:
 (129) Antigone, Asteroid
 Antigone (Gattung), Gattung der Echten Kraniche
 Saruskranich (Grus antigone), eine Art der Echten Kraniche
 USS Antigone, ein Schiff der United States Navy, siehe Neckar (Schiff, 1900)

Siehe auch
 Antigona